

Presentación previa 
Serguéi Bubka y Marco Chiudinelli eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Konstantín Kravchuk y Denís Molchanov ganaron el título tras derrotar en la final Chung Yunseong y Djurabeck Karimov.

Cabeza de serie

  Chen Ti /  Franko Škugor ''(Semifinales)
 ''' Konstantin Kravchuk /  Denys Molchanov (Campeones)

<ol start=3>
  Yaraslau Shyla /  Andrei Vasilevski ''(Cuartos de final)
  Enrique López-Pérez /  Yannick Mertens ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

President's Cup 2015